Кабот, Рикардо:* Кабот, Рикардо (1917—2014) — испанский хоккеист на траве.
 Кабот, Рикардо (род. 1949) — испанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.